Сосно́вая Поля́на — исторический район на юго-западе Санкт-Петербурга (Красносельский район).

История места 
К даче Ивана Сенявина в 1714 г. с запада примыкала дача поручика Гаврилы Меншикова, с детских лет участника «потешных» забав Петра, выдающегося кораблестроителя. Им здесь была построена усадьба, после его смерти в 1742 г. перешедшая к его вдове. Авдотья Трофимовна владела имением еще в 1747 г. В начале 1760-х гг. оно принадлежало князю Одоевскому, в 1770-х - Закревскому (Андрею Иосифовичу, директору Академии художеств), затем обер-шталмейстеру В. М. Ребиндеру и английскому купцу Россу. На плане 1777 г. здесь показана его усадьба - скромный господский дом с двумя длинными зданиями служб по сторонам, композиционно соответствующий петровским «образцовым» проектам. Во всю 100-саженную ширину дачи на юг простирается обширный фруктовый сад. 

В 1810-х гг. мыза принадлежала другому англичанину – Вару. Около 1816 г. дачу купил выдающийся русский государственный деятель, адмирал граф Н. С. Мордвинов (на имя своей жены Г. А. Мордвиновой). Эта дача, в отличие от «дальней» Мордвиновки называлась «ближней». Ко времени приобретения дачи на нижней террасе был разбит пейзажный сад. Усадьба оставалась по-прежнему небольшой, меньше стал и фруктовый сад. Очевидно, дача была предназначена прежде всего для семейного отдыха.

Впоследствии владелицей этой дачи стала дочь адмирала графа Николая Семёновича Мордвинова, Вера Николаевна Столыпина, вдова Аркадия Алексеевича Столыпина, обер-прокурора, с детьми. В их числе был будущий лейб-гусар Алексей Аркадьевич Столыпин, друг М. Ю. Лермонтова, известный под именем Монго. Возможно, именно сюда в 1832 г., в гости к В. Н. Столыпиной, приезжал М. Ю. Лермонтов.

В середине XIX в. дачу приобрел купец Ричард Чидсон. В воспоминаниях С. Д. Шереметьева, относящихся к этому времени, упомянута дача «англичанина Чидсона с сохранившимся доселе (т. е. в конце XIX в.— С.Г.) скучным сереньким домиком». Но, судя по объявлению о продаже 1865 г., в это время здесь существовали «большой господский дом о 14 комнатах со службами и всеми удобствами, другой небольшой новый дом совершенно отдельный, большой сад, огород и фруктовый сад». В 1870-х гг. имение перешло в руки жены штаб-ротмистра Львова Алексея Павловича Александры Яковлевны (дочери сенатора Я. Г. Есиповича). Как гласит объявление 1881 г., она сдавала внаем дачи «меблированные большие и малые с конюшнями, сараями, ледниками, при дачах цветники, большой парк с прудами».

В 1910 г. планировочная структура дачи претерпела коренные изменения. Её владельцы братья Павел Алексеевич и Яков Алексеевич Львовы решили устроить здесь дачный поселок. Подготовка местности была произведена посредством прокладки двух параллельных аллей (западная из них в настоящее время – улица Пограничника Гарькавого, восточная читается в парковом массиве). Усадьба находилась на краю террасы, против восточной части лицевого корпуса дома № 38 по улице Чекистов. Её здания и пруд сохранялись еще до войны. Значительная часть принадлежавших Львовым участков была раскуплена и заселена. Дачный поселок был назван Сосновой Поляной. Во 2-й половине 1930-х гг. в состав его северной части был включен квартал двухэтажных каменных домов (часть из них сохранилась). О бывшем поселке ныне напоминают следы его планировки и название жилого района.

В настоящее время территория Сосновой поляны входит в состав муниципального образования №39 Сосновая Поляна Красносельского района Санкт-Петербурга.

Между  пр. Ветеранов, ул. Пилютова и линией железной дороги находится одноименный парк Сосновая Поляна

Литература 
 
 А. М. Рожков. «На Юго-Западе Санкт-Петербурга (из прошлого Красносельского района)» — СПб: 1995, 77 с.
 
 С. Б. Горбатенко. «Петергофская Дорога. Историко-архитектурный путеводитель.» — СПб: Европейский дом, 2002, 448 с.

Ссылки 
 Сосновая Поляна на Wikimapia.org

Исторические районы Санкт-Петербурга